Florea steht für:

 Florea (Feige), eine Feigensorte
 Apis florea, die Zwerghonigbiene
 Florea, eine Gattung von Doppelfüßern

Florea ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Florea (* 1991), rumänischer Sänger
 Daniel Florea (* 1975), rumänischer Fußballspieler
 Daniel Constantin Florea (* 1988), rumänischer Fußballspieler

 John Florea (1916–2000), US-amerikanischer Fotograf und Filmregisseur
 Maria Florea (* 1995), rumänische Leichtathletin

 Răzvan Florea (* 1980), rumänischer Schwimmer
 Silviu Florea (* 1977), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Vasile Florea (* 1967), rumänischer Tischtennisspieler 

Siehe auch:
 Flora (Begriffsklärung)